Lindinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lindinger (* 1940), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Christopher Lindinger (* 1977), österreichischer Innovationsforscher, Informatiker und Kulturmanager
 Ewald Lindinger (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Günther Lindinger (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Herbert Lindinger (* 1933), deutscher Designer
 Hugo Lindinger (1911–1988), österreichischer Schauspieler
 Jo Lindinger (1907–1995), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Johanna Lindinger (* 1943), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Klaus Lindinger (* 1988), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
Manfred Lindinger (* 1962), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Werner Lindinger (1944–2001), österreichischer Physiker